Луций Фурий Медуллин () — имя ряда древнеримских политиков из патрицианского рода Фуриев:
 Луций Фурий Медуллин (V век до н.э.) — консул 474 года до н.э.;
 Луций Фурий Медуллин (V век до н.э.) — военный трибун с консульской властью 432, 425 и 420 гг. до н.э.;
 Луций Фурий Медуллин (V век до н.э.) — консул 413 и 409 гг. до н.э.;
 Луций Фурий Медуллин (V—IV века до н.э.) — военный трибун с консульской властью 407, 405, 398, 397, 395, 394 и 391 гг. до н.э.;
 Луций Фурий Медуллин (V—IV века до н.э.) — военный трибун с консульской властью 381 и 370 годов до н.э., цензор 363 года до н.э.